Меченосцы () — род лучепёрых рыб семейства пецилиевых (Poeciliidae) отряда карпозубообразных (Cyprinodontiformes).

Распространены в пресных водах Центральной Америки (Белиз, Гватемала, Гондурас) и Мексики. Окраска меняется от чёрной до лимонной.

Несколько видов популярны среди аквариумистов. 

Xiphophorus
 Xiphophorus alvarezi D. E. Rosen, 1960
 Xiphophorus birchmanni* Lechner & Radda, 1987
 Xiphophorus clemenciae Álvarez, 1959
 Xiphophorus continens* Rauchengerger, Kallman & Morizot, 1990
 Xiphophorus cortezi* D. E. Rosen, 1960
 Xiphophorus hellerii Heckel, 1848
 Xiphophorus kallmani M. K. Meyer & Schartl, 2003
 Xiphophorus malinche* Rauchengerger, Kallman & Morizot, 1990 
 Xiphophorus mayae M. K. Meyer & chartl, 2002
 Xiphophorus mixei Kallman, Walter, Morizot & Kazianis, 2004
 Xiphophorus montezumae* D. S. Jordan & Snyder, 1899
 Xiphophorus monticolus Kallman, Walter, Morizot & Kazianis, 2004
 Xiphophorus multilineatus* Rauchengerger, Kallman & Morizot, 1990
 Xiphophorus nezahualcoyotl* Rauchengerger, Kallman & Morizot, 1990
 Xiphophorus nigrensis* D. E. Rosen, 1960
 Xiphophorus pygmaeus* C. L. Hubbs & Gordon, 1943
 Xiphophorus signum D. E. Rosen & Kallman, 1969

Platypoecilus
 Xiphophorus andersi M. K. Meyer & Schartl, 1980 
 Xiphophorus couchianus (Girard, 1859)
 Xiphophorus evelynae D. E. Rosen, 1960 
 Xiphophorus gordoni R. R. Miller & W. L. Minckley, 1963
 Xiphophorus maculatus (Günther, 1866)
 Xiphophorus meyeri Schartl & Schröder, 1988
 Xiphophorus milleri D. E. Rosen, 1960
 Xiphophorus variatus (Meek, 1904)
 Xiphophorus xiphidium (Gordon, 1932)

Примечания 

Пецилиевые
Аквариумные рыбы